Дарнелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дарнелл, Джеймс (род. 1930, США) — американский учёный.
 Дарнелл, Линда (1923—1965) — американская актриса.